Il singolare del torneo di tennis Manchester Trophy 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Oscar Burrieza-Lopez che ha battuto in finale Stefano Pescosolido 7-6, 2-6, 6-1.

Teste di serie 

 Dick Norman (quarti di finale)
 Chris Wilkinson (quarti di finale)
 Mark Petchey (semifinali)
 Andrew Richardson (primo turno)

 Raviv Weidenfeld (primo turno)
 Alistair Hunt (quarti di finale)
 Danny Sapsford (semifinali)
 Oscar Burrieza-Lopez (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Manchester Trophy 1997